Beňo je slovenské jméno:

 Ján Beňo (* 1933), slovenský prozaik, publicista a překladatel
 Jana Beňová (pseudonym Jana Parkrová; * 1974), slovenská spisovatelka
 Lukáš Beňo (* 1989), slovenský fotbalový obránce
 Mikuláš Beňo (* 1930), slovenský politik KSS a poslanec Sněmovny národů
 Ondrej Beňo (1920–1976), slovenský politik KSS, poslanec Sněmovny lidu FS za normalizace
 Zdeněk Beňo (* 1976), český fotbalista

podobná jména
 Beno, Beňa